Petsjora (rivier), een rivier in de Russische autonome republiek Komi
 Petsjora (stad), een stad aan deze rivier
 Petsjorazee, zee in het zuidoostelijke deel van de Barentszzee